Goosebery Cove (route 100)
Goosebery Cove (route 204)